Любыча-Крулевская:

 Любыча-Крулевская (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Томашувский повят (Люблинское воеводство)
 Любыча-Крулевская (город) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Томашувский повят.